АФК Запад или Западна дивизия на Американската футболна конференция е една от четирите дивизии на Американската футболна конференция (АФК), част от Националната футболна лига (НФЛ). АФК Запад съдържа 4 отбора – Денвър Бронкос, Канзас сити Чийфс, Оуклънд Рейдърс и Сан Диего Чарджърс.

История 
АФК Запад е най-старата дивизия в НФЛ, заедно с АФК Изток, като и двете са формирани през 1960 при създаването на Американската футболна лига (АФЛ). Тогава дивизията се нарича АФЛ Запад. През 1970 НФЛ и АФЛ се обединяват и дивизията се присъединява към Националната футболна лига почти без промяна.

Първоначално АФЛ Запад съдържа четири отбора – Далас Тексънс (които се преместват в Канзас Сити през 1963 и се прекръстват на Канзас сити Чийфс), Лос Анджелис Чаржърс (които се местят в Сан Диего през 1961), Денвър Бронкос и Оуклънд Рейдърс.

През 1968 Синсинати Бенгалс са добавени към дивизията, но през 1970 са преместени в АФК Център. През 1976 са добавени Тампа Бей Бъканиърс. През следващия сезон те са преместени в НФК Център, а мястото им се заема от Сиатъл Сийхоукс, които от своя страна са преместени в НФК Запад през 2002 и дивизията придобива днешния си вид.

В първите 4 сезона след преструктурирането на НФЛ през 2002 и четирите отбора стават шампиони – Оуклънд през 2002, Канзас сити през 2003, Сан Диего през 2004 и Денвър през 2005.

АФК Запад се счита за една от най-тежките дивизии в лигата и между отборите в нея има силно изострено съперничество.

Шампиони на дивизията 

 #Заради стачка на играчите редовния сезон през 1982 е само от девет срещи. За плейофите се класират общо 16 отбора, като класирането в дивизията не се взема под внимание.

Отбори, класирали се за плейофите с уайлд кард 

 Заради стачка на играчите редовния сезон през 1982 е само от девет срещи. За плейофите се класират общо 16 отбора, като класирането в дивизията не се взема под внимание.

Общо участия в плейофи 

1 Преместени в НФК Запад преди сезон 2002.
2 Участвали са веднъж в Супербоул след преместването си в НФК.

Източници 

Национална футболна лига